Island Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Island Lake (sjö i Antarktis),

Kanada 

 Island Lake, sjö, Manitoba, 
 Island Lake, Alberta, sjö,

USA 

 Island Lake, Illinois, ort, Lake County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar